Eikelandsfjorden er navnet på to fjorde i Norge:

 Eikelandsfjorden (Fusa) – en fjord i Fusa kommune i Hordaland.
 Eikelandsfjorden (Arendal) – en fjord i Arendal kommune i Aust-Agder.